Такмичења у керлингу на Зимским олимпијским играма 1998. одржана су од 9. до 15. фебруара у Каруизави у Јапани.

Учесници

Жене 

  Данска
  Јапан
  Канада
  Немачка

  Норвешка
  САД
  Уједињено Краљевство
  Шведска

Мушкарци 

  Јапан
  Канада
  Немачка
  Норвешка

  САД
  Швајцарска
  Шведска
  Уједињено Краљевство

Освајачи медаља

Жене

Мушкарци

Биланс медаља

Спољашње везе 
 Official Olympic Report
 Wallechinshky, David and Jaime Loucky (2009). "Curling: Men". In The Complete Book of the Winter Olympics: 2010 Edition. London: Aurum Press Limited. pp. 150.

Керлинг на Зимским олимпијским играма